Ribarići je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Ogulina, Karlovačka županija.
Današnji Ribarići i Zagorje bili su do 1994. isto naselje, Zagorje Modruško.
Na početku sela nalazi se srednjovjekovna kapela Sv. Nedelje u Kaševarima.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 312 stanovnika te 93 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Karlovačkoj županiji